Löwenzahn steht für:

 Gewöhnlicher Löwenzahn, auch Pusteblume, Butterblume oder Kuhblume, Pflanzenart (Taraxacum sect. Ruderalia)
 Löwenzahn (Taraxacum), Pflanzengattung
 Löwenzahn (Leontodon), auch Milchkraut oder Schaftlöwenzahn, Pflanzengattung
 Löwenzahn (Fernsehsendung), Kinderserie des ZDF
 Löwenzahn Medien, Musikalienhandel aus Leipzig, Folk-Label

Siehe auch: